Grabenbach ist ein Gewässername:
 Grabenbach (Ablach), auch Dorf-, Tal-, Weiher-, Mühlen-, Stadtbach, linker Zufluss der Ablach in Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg 
 Grabenbach (Altenhainer Bach), rechter Zufluss des Altenhainer Bachs (zur Luppa, zur Dahle, zur Elbe) im Wermsdorfer Forst nahe Calbitz, Gemeinde Wermsdorf, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Grabenbach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs zwischen Fischbach und der Mühle von Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis,  Baden-Württemberg
 Grabenbach (Gosaubach), linker Zufluss vom Pass Gschütt des Gosaubachs (zum Hallstätter See) bei Gosau, Oberösterreich
 Grabenbach (Irrsee), östlicher Zufluss des Irrsees bei Laiter, Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Grabenbach (Murach), rechter Zufluss der Murach vor der Hermannsrieder Mühle, Gemeinde Teunz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Grabenbach (Neckar) – zwei Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Grabenbach (Neckar, Rottweil), linker Zufluss bei Bühlingen, Stadt Rottweil, Landkreis Rottweil
 Grabenbach (Neckar, Horb), linker Zufluss in Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt
 Grabenbach (Rettenbach), linker Zufluss des Rettenbachs (zur Traun) im Stadtgebiet von Bad Ischl, Oberösterreich; mit Oberlauf Vorderer Sandlinggraben von der Landesgrenze zur Steiermark am Westhang des Sandlings
 Grabenbach, Oberlaufname bis Waidhaus, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern des Rotlohbachs (zum Rehlingbach) 
 Grabenbach (Saalach), rechter Zufluss der Saalach bei Weißbach, künstlich und zum Teil unterirdisch zwischen 1522 und 1538 angelegt, dient bis heute zum Abführen von Süßwasser aus der Alten Saline
 Grabenbach (Schleifenbach), rechter Zufluss des Schleifenbachs oder Fuchswaldbachs (zur Wiese) bei Nischmatt, Gemeinde Tunau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Grabenbach (Thaya), linker Zufluss zur Thaya, Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Grabenbach (Wallersee), in den Wallersee bei Enzing, Gemeinde Henndorf am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Grabenbach (Weil), rechter Zufluss der Weil bei Edelsberg, Gemeinde Weinbach, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Siehe auch:
 Grabbach
 Grabenbächle
 Gräbenbach
 Hofgrabenbach
 Münzgrabenbach
 Sieggrabenbach
 Wintergrabenbach